Lucky (Luisiana) - nos Estados Unidos
Música
 Lucky (álbum) - quinto álbum de estúdio da banda Nada Surf, lançado a 5 de Fevereiro de 2008
 Lucky (canção de Britney Spears) - do segundo álbum de estúdio de Spears, Oops!... I Did It Again
 Lucky (canção de EXO)
 Lucky (canção de Jason Mraz)
Ou ainda:
 Lucky! - nono álbum de estúdio da cantora brasileira Sandra de Sá, lançado em 1991

Desambiguação